

Sigle 
 Generalised Method of Moments – metodo generalizzato dei momenti
 Giovanotti Mondani Meccanici  – gruppo artistico multimediale italiano
 Gruppo missionario Merano  – organizzazione non governativa italiana
 Gaussian mixture model –  modello statistico

Codici 
GMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gamboma (Congo)

Altro 
 GMM Grammy – azienda thailandese attiva nei campi televisivi e musicali
 GMMTV – sussidiaria di GMM Grammy, produttrice di prodotti televisivi
 GMM Z – sussidiaria di GMM Grammy, produttrice di decoder
 One31, conosciuto in passato come GMM One – canale televisivo thailandese
 GMM 25 – canale televisivo thailandese